Das Power Snooker Event 2010 war das erste Turnier, das als Einladungsturnier im Rahmen der Snooker Main Tour in der Snooker-Variante Power Snooker ausgetragen wurde. Es handelte sich um ein Eintagesturnier mit 8 Spielern. Des Weiteren wurde nach besonderen Regeln gespielt. Austragungsort war das indigO2 in London. Als Schiedsrichterinnen fungierten Michaela Tabb und Patricia Murphy.

Der Engländer Ronnie O’Sullivan besiegte im Finale den Chinesen Ding Junhui mit 572:258.

Preisgelder

Turnierplan

Weblinks 
 
 Turnier auf snooker.org

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Greenwich